Brezovljani est un toponyme qui peut désigner :
Brezovljani, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Srbac et dans la République serbe de Bosnie ;
Brezovljani, un village de Croatie situé dans la municipalité de Sveti Ivan Žabno, comitat de Koprivnica-Križevci.